VSO ist die Abkürzung für:
 den Verein Sportler für Organspende
 für die Satzstellung Verb-Subjekt-Objekt
 Südvietnam, historischer FIFA-Code

Abkürzung